Het seizoen 2009/10 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Hurley en Push als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoetingen promoveerden de dames van Hurley naar de hoofdklasse 2010/11. EHV, Roomburg en Ring Pass degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse. Dankzij het terugtrekken van promovendus De Warande en succesvolle play-offs (3-1 tegen Venlo en 0-0 (wns) tegen Alliance) kon Breda zich handhaven in de overgangsklasse voor volgend seizoen.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/degradatie hoofdklasse

Hockey in 2009
Hockey in 2010
Overgangsklasse hockey